Кампенон () — французская фамилия. Известные носители:

 Кампенон, Жан Батист Мари Эдуар (1819—1891) — французский военачальник, генерал.
 Кампенон, Венсан (1772—1843) — французский поэт, переводчик.